Die Mestaruussarja 1967 war die 37. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 23. April bis 8. Oktober ausgespielt. Meister wurde Lahden Reipas vor Titelverteidiger Kuopion PS.

Nur noch zwei statt drei Mannschaften mussten am Ende der Saison absteigen. Von dieser neuen Regelung profitierte Mikkelin Palloilijat.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Tommy Lindholm von TPS Turku wurde mit 22 Toren Torschützenkönig 1967.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 11. Oktober 1967 im Olympiastadion Helsinki zwischen Kotkan Työväen Palloilijat und Lahden Reipas statt. Kotka gewann mit 2:0.

Internationales Abschneiden 
Lahden Reipas qualifizierte sich als Meister für den Europapokal der Landesmeister 1968/69:

 Meister Lahden Reipas (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:1 und 2:0 gegen  FC Floriana
 2. Runde: 1:9 und 1:7 gegen  FC Spartak Trnava

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1967
1967